Академический симфонический оркестр «Филармония» — симфонический оркестр Черниговской филармонии. Создан в марте 1999 года. С 2001 года оркестр ежегодно проводит в Чернигове фестиваль классической музыки «Северские музыкальные вечера», в 2002-2003 участвовал в фестивале «Хистрия» (Хорватия). Значительное внимание оркестр уделяет возрождению забытых произведений украинских композиторов, в частности Сергея Борткевича.

Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Филармония», баянист по образованию, заслуженный деятель искусств Украины Николай Васильевич Сукач.

С 2001 года главный приглашенный дирижер оркестра — японец Мицунобу Такая из города Осака.

Второй дирижер и директор-распорядитель оркестра — заслуженный артист Украины Шевчуковский Андрей Юрьевич.

История и деятельность 
Оркестр был основан в городе Чернигове в марте 1999 года. Символично что первое выступление оркестра «филармония», что в переводе с греческого «любовь к гармонии» состоялось на отчетном концерте Черниговщины в Национальном Дворце «Украина» и был высоко оценен специалистами как профессиональный.

Следующий концерт — исполнение «Реквиема» Моцарта вместе с Национальной академической хоровой капеллой Украины «Мнение», а уже через полгода в г. Чернигове был исполнен «Реквием» Верди вместе с ведущими украинскими певцами, народными артистами Украины Светланой Добронравовою и Александром Востряковим, заслуженными артистами Украины Тарасом Штондою и Ларисой Ровговець. Летом 2000 года по заказу художественного руководителя капеллы «Думка» Евгения Савчука, главный дирижер симфонического оркестра «филармония», Заслуженный деятель искусств Украины Николай Сукач создал концертную версию «Страстей от Матфея» И. С. Баха, которую «филармония» и «Думка» под дирижированием Евгения Савчука и Николая Сукача исполнила в трех городах Черниговщины.

Первый концертный сезон оркестр начал исполнением Шестой симфонии П. Чайковского. Зал филармонии не вместил всех желающих, и с тех пор интерес публики к концертам оркестра не падает. С 2000 года «Филармония» является постоянным участником Международного фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера», и Международной летней музыкальной академии. За это время с оркестром приобретали исполнительского мастерства более ста молодых музыкантов из Украины, России, Японии, США, Германии, Турции, Нидерландов, Великобритании, Мексики, Южной Кореи и др. стран. С 1999 года начинаются творческие контакты с американскими дирижерами — Дэвидом Андре, Джорджем Стеллуто, Богуславом Раттеєм, а японский дирижер Мицунобу Такая с 2001 года является вторым дирижером симфонического оркестра «Филармония» и за это время подготовил много интересных и разнообразных программ, в том числе программу современной японской симфонической музыки.

В 2002 и 2003 годах симфонический оркестр «Филармония» был фестивальным оркестром Международного фестиваля «Хістрія» (Хорватия), который проходит под патронатом Президента Хорватии и выполнил много интересных концертных программ с дирижерами Марком Летонієй (Словения), Джорджо Зини (Италия), Павел Дешпалем, Сашей Бритвичем (Хорватия), Алексеем Бакланом, Николаем Сукачем (Украина), скрипачом Стефаном Міленковичем (США), пианистом Дэвидом Уайдом (Великобритания), певцами Светланой Добронравовою, Александром Востряковим (Украина), Ивицей Жаричем (Босния), виолончелистом Брониславом Пуштіцким (Хорватия). Вместе с Загребской хоровой капеллой было исполнено «Реквием» Верди и" Кармина Бурана «К. Орфа, со знаменитым Санкт-Петербургским балетом» хореографические миниатюры « — балеты» Лебединое озеро «П. Чайковского и» Жизель " Адана. Хорватская пресса высоко оценила исполнение симфоническим оркестром «Филармония» программ из произведений современных хорватских композиторов, а исполнение симфонии Франо Парача, написанной под влиянием гражданской войны в Югославии, было признано лучшим за все время.

В течение семи лет симфонический оркестр «Филармония» принимает участие в программе Николая Сука «малоизвестные произведения и композиторы» возвращает в Украину произведения и имена забытых композиторов

Академический симфонический оркестр «Филармония» уделяет постоянное внимание пропаганде украинской классической музыки исполняя произведения Н.Лысенко, С. Борткевича, Д. Клебанова, М. Скорика, И. Карабица, Е. Станковича и многих других. Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра «Филармония», заслуженный деятель искусств Украины Николай Васильевич Сукач

Ссылки 
 Страница оркестра на сайте Черниговской филармонии
 Академический симфонический оркестр «Филармония» в социальной сети «Facebook»
 Канал с выступлениями АСО « Филармония» на YouTube
 http://ecity.cn.ua/citypeople/466-muzykant-v-chernigovskom-orkestre-filarmoniya-glavnaya-dvizhuschaya-sila.html

Примечание 

Оркестры Украины
Чернигов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы Украины